Cheetwood ist der Familienname folgender Personen:

 Derk Cheetwood (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Drew Cheetwood (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher